Preetz kan syfta på:

Geografi
 Preetz – en stad i Schleswig-Holstein, se .
 Preetz, Mecklenburg-Vorpommern – en kommun i Mecklenburg-Vorpommern
 Preetz – tyska namnet för den polska byn Porzecze

Personer
 Michael Preetz (1967–), tysk fotbollsspelare och -tränare.